Андре́й Владимирович Курицын (род. 20 января 1964, Горький) — актёр волгоградского театра НЭТ, заслуженный артист России (2008).

Биография 

 Окончил среднюю школу № 66.
 Окончил ПТУ № 20 (специальность слесарь-сборщик летательных аппаратов).
 В 1982 году поступил в Горьковское театральное училище
 в 1983 году был призван в ряды Советских вооруженных сил; служил в Группе Советских Войск Германии, г. Дрезден.
 С 1985 году продолжал обучение в театральном училище, каковое и окончил в 1988 году.

Творчество 
Андрей Владимирович является одним из ведущих актёров Волгоградского Нового Экспериментального театра. В труппе театра он с 1989 г. Сыграл свыше тридцати ролей.

Роли 

 Глава Рода — «Две стрелы»
 цезарь Рупф — «Ромул Великий»
 Эмануэль Лютц — «Метеор»
 монах Лоренцо — «Ромео и Джульетта»
 переводчик — «Блэз»
 Базиль — «Женитьба Фигаро»
 Казарин — «Маскарад»
 Неизвестный — «Маскарад»
 Винченцио — «Укрощение строптивой»
 Морозо — «Укрощение укротителя»
 монах — «Чума на оба ваши дома»

 Алексей Баркасов — «Парусиновый портфель»
 Жевакин — «Женихи»
 Аким — «Основной инстинкт»
 Телегин — «Последний роман-с»
 Кен Гормон — «Слухи»
 Непряхин — «Золотая карета»
 Управляющий — «№ 13»
 Бубнов — «Продолжение содома»
 Бургомистр — «Великолепный рогоносец»
 Инспектор Портерхаус — «Слишком женатый мужчина»
 «Потомки, не продавайте ордена!»

Гражданская позиция 
Андрей Владимирович — постоянный участник благотворительных спектаклей и творческих акций, проводимых театром как для молодёжной аудитории, так и для ветеранов войны и труда. 
Он, также, является одним из ведущих актёров молодёжного романтического театра «Трюм», который часто выступает с выездными спектаклями на различных площадках Волгограда — на предприятиях, в вузах и т. д.

Награды 
Правительственные награды:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001 г).
 Звание «Заслуженный артист России» (2008 г).

Семья 
Женат. Воспитывает дочь и сына. 

Пишет песни на каждый день рождения своей жены, которая так же работает в НЭТ помощником режиссёра.

Любит рыбалку и природу.

Примечания

Ссылки 
 Труппа театра: Курицын Андрей Владимирович

Выпускники Нижегородского театрального училища
Персоналии:Волгоградский новый экспериментальный театр